Nakło kan verwijzen naar de volgende Poolse locaties:

 Nakło (district) - Koejavië-Pommeren
 Nakło (Opole)
 Nakło (district Częstochowa) - Silezië
 Nakło (district Gliwice) - Silezië
 Nakło (Podlachië) 

 Nakło nad Notecią (stad) - Koejavië-Pommeren
 Nakło nad Notecią (gemeente) - Koejavië-Pommeren
 Nakło Śląskie - Silezië

 Station Nakło nad Notecią

Zie ook 
 Naklo - doorverwijspagina naar plaatsen in Slovenië